Nicola Pozzi ist der Name folgender Personen:

* Nicola Pozzi (Biathlet) (* 1981), italienischer Biathlet
 Nicola Pozzi (Fußballspieler) (* 1986), italienischer Fußballspieler